Het tennistoernooi US Open werd in 1972 bij de vrouwen voor de 86e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi voor de derde keer door in de finale de ongeplaatste Australische Kerry Melville met 6-3 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Billie Jean King (winnares)
  Evonne Goolagong (derde ronde)
  Chris Evert (halve finale)
  Rosie Casals (kwartfinale)
  Margaret Court (halve finale)
  Nancy Gunter (eerste ronde)
  Françoise Dürr (derde ronde)
  Virginia Wade (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
Tennis in 1972